Die Football League Second Division 1994/95 war die dritte Saison der Football League Second Division als dritthöchste englische Fußballliga und 68. Drittligaspielzeit insgesamt. Drittligameister wurde Birmingham City und daneben stieg nach Play-off-Erfolgen gegen den FC Brentford und die Bristol Rovers auch Huddersfield Town in die Football League First Division auf.

Für die folgende Drittligasaison 1995/96 hatte die Liga mit Swindon Town, dem FC Burnley, Bristol City und Notts County gleich vier Absteiger aus der darüberliegenden Spielklasse aufzunehmen. Aus der Second Division absteigen mussten mit Cambridge United, Plymouth Argyle, Cardiff City, Chester City und Leyton Orient gleich fünf Vereine, die noch zwei freien Plätze für die folgende Spielzeit 1995/96 nahmen der Viertligameister Carlisle United, der dahinter platzierte FC Walsall und der Play-off-Sieger FC Chesterfield ein.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. erzielte Tore – 2. Gegentore

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele zur Teilnahme an der First Division

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1994-95 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1994/95
Fußballsaison 1994/95